«Манджур», в современном написании «Манчжур», уст. «Маньчжур» — канонерская лодка Сибирской флотилии. Несла службу, находясь в распоряжении дипломатических представительств России на Дальнем Востоке. Также канонерская лодка занималась охраной промыслов; каждую осень ходила к острову Тюлений и снимала с него охрану.

Строительство 
Проект создан на базе канонерских лодок «Бобр» и «Сивуч». Заказана в рамках судостроительной программы 1882—1902 годов, и предназначалась для стационерской службы на Дальнем Востоке России.

Заложена 28 июня 1886 года на верфи Бурмейстер и Вайн в Копенгагене. Спущена на воду 22 ноября 1886 года. Вступила в строй 23 мая 1887 года.

Имя 
Имя корабля, построенного для несения службы на Тихом океане, было взято из дальневосточного гидронимического ряда.

Манчжур (в устаревшем написании Маньчжур): 1) название бухты на западном берегу Амурского залива, углубляющейся в материк до 3 морских миль, между полуостровом Клерка, мысом Нерпа и островом Сибирякова; 2) имя пролива в заливе Петра Великого между юго-западной стороной острова Русского и островом Рында. Название «Манджур», встречающееся в литературе наряду с «Ман(ь)чжур», представляет собой обратную транслитерацию  — имени, под которым судно было вписано в западные регистры после его постройки в Копенгагене в 1886 году.

Служба 
В 1888 году участвовала в походах Практической эскадры Балтийского моря.

С 22 сентября по 10 октября 1889 года совершила переход на Дальний Восток России.

С 5 мая 1890 года — в составе Сибирской флотилии с базированием на Владивосток.

В 1895—1896 годах совершала плавания по портам Китая, Японии и Кореи, базируясь на Чемульпо.

В составе русской эскадры посетила Киао-Чао и Шанхай.

Во время походов нередко ходила под флагом начальников и флагманов эскадры Тихого океана. В 1900 году приняла участие в подавлении восстания «боксёров».

Во время начала Русско-японской войны находилась в Шанхае, где была интернирована.

После войны вернулась во Владивосток и в 1907 году приняла участие в подавлении вооруженного восстания, повредив миноносец «Скорый». В этом же году во Владивостоке прошла капитальный ремонт корпуса и механизмов с перевооружением на новую артиллерию.

До Первой мировой войны несла стационерную службу в китайских портах попеременно с крейсером «Жемчуг». На период войны являлась флагманским кораблем командующего Сибирской флотилией.

12 декабря 1917 года перешла на сторону Советской власти.

С весны 1918 года во Владивостоке на долговременном хранении.

30 июня 1918 года захвачена белогвардейцами и выведена из строя.

В октябре 1922 года уведена контр-адмиралом Г. К. Старком в Манилу и там в 1923 году продана японской судоходной компании.

После переименования в «Кимигаё-мару 2» и переоборудования в торговое судно, курсировала между Осакой и островом Сайсю (Чеджу).

Потоплена в апреле 1945 года в результате авианалёта американцев.

Командиры 
 ??.04.1890—05.11.1891 Кази Александр Иванович
 05.11.1891—17.03.1893 капитан 2-го ранга Брандт Виктор Фёдорович
 17.03.1893—??.??.1893 капитан-лейтенант Подъяпольский Яков Иванович
 ??.??.1893—??.??.1894 Андреев Константин Матвеевич
 ??.06.1898—??.??.1898 Шамов Александр Сергеевич (и. о.)
 ??.??.1898—??.??.1899 капитан 2-го ранга Яковлев Николай Матвеевич
 01.06.1899—21.11.1899 капитан 2-го ранга Игнациус Василий Васильевич (и. о.)
 21.11.1899—??.??.1901 капитан 2-го ранга Эбергард, Андрей Августович
 ??.??.190?—??.??.1904 Плен Павел Иванович
 ??.??.1904—??.??.190? капитан 2-го ранга Кроун Николай Александрович  
 ??.??.1905—??.??.1906 капитан 2-го ранга барон Раден Фердинанд Владимирович
 ??.??.1909—??.??.1911 Карказ Фёдор Фёдорович
 ??.??.191?—??.??.191? Сергеев 2-й
 ??.??.191?—??.??.191? фон Липхарт И. О.

Другие должности 
 ??.??.1889—??.??.1896 мичман, с 01.01.1894 лейтенант И. А. Виноградский
 24.03.1879—??.??.1880 старший штурманский офицер КФШ прапорщик В. Р. Гацкевич

В художественной литературе и кинематографии 
Служба канонерки в северо-восточной акватории Тихого океана, включая участие в охране рыбных промыслов России, отражена в романе Валентина Пикуля «Богатство» (1987). Одним из персонажей этого произведения, события первой части которого развёртываются в 1903—1904 году, является командир корабля, капитан 2-го ранга Николай Александрович Кроун. Автор выводит образ капитана, как искреннего патриота, защитника интересов России на Дальнем Востоке, в том числе перед лицом наглого браконьерства японцев на Камчатке и в Охотском море накануне русско-японской войны.

В телесериал «Богатство», снятый по мотивам романа в 2004 году режиссёром Эльдором Уразбаевым, вошли диалоги капитана Кроуна, которые он ведёт на борту канонерки «Манчжур» в Петропавловском порту с одним из главных героев, начальником Петропавловского округа Андреем Петровичем Соломиным.

См. также 
 Григорий Павлович Чухнин
 Адриан Иванович Непенин
 Александр Сергеевич Шамов

Примечания

Литература 
 
 
 Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. — М.: Воениздат МВС СССР, 1948. — 492 с. / Под редакцией доктора военно-морских наук капитана 1 ранга Н. В. Новикова. Составители: В. А. Дивин, В. Г. Егоров, Н. Н. Землин, В. М. Ковальчук, Н. С. Кровяков, Н. П. Мазунин, Н. В. Новиков. К. И. Никульченков,. И. В. Носов, А. К. Селяничев. // Академия Наук Союза ССР.

Ссылки 

 «Манчжур» (1887)
 Класс «Манчжур»
 СИБИРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ В 1917—1922 гг.
 Картина В. В. Игнациуса с изображением канонерской лодки
 Русские канонерки в бою
 Потомки канонерки «Рендел»
 О «Манчжуре»
 Фотографии

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Канонерские лодки России
Корабли Сибирской флотилии